Зю́зин (или Зузин) — русская фамилия.

Известные носители:

 
 Зюзин, Алексей Иванович (?—1619) — русский воевода и дипломат; окольничий.
 Зюзин, Андрей Юрьевич (род. 1978) — российский хоккеист.
 Зюзин, Артур Игоревич (род. 1991) — латвийский футболист.
 Зузин, Борис Николаевич (1868—после 1920) — председатель Костромской губернской земской управы, член IV Государственной думы.
 
 
 
 Зюзин, Леонид Александрович (род. 1956) — советский и российский футболист.
 Зюзин, Максим Анатольевич (род. 1986) — российский футболист.
 Зюзин, Михаил Викторович (1966—2000) — российский спортсмен (самбо, дзюдо).
 Зюзин, Пётр Дмитриевич (1922—1999) — Герой Советского Союза.
 Зюзин, Сергей Дмитриевич (1911—1994) — Герой Советского Союза.

См. также 
 Зузины — дворянский род.
 Зюзино — топоним.